Octa steht für:
 Octa (Missouri), Unincorporated Community im Dunklin County, Missouri
 Octa (Ohio), Ort im Fayette County (Ohio), Ohio

Octa ist der Name folgender Personen:
 Octa, früher König des angelsächsischen Königreiches Kent, siehe Ohta

OCTA steht für:
 Optical Coherence Tomography Angiography, nichtinvasive Angiographie-Bildgebungstechnik auf Basis der optischen Kohärenztomographie
 Orange County Transportation Authority, US-amerikanische Nahverkehrsgesellschaft
 Oregon Cannabis Tax Act, US-amerikanischer  Volksentscheid, siehe Oregon Ballot Measure 80
 Overseas Countries and Territories Association, internationale Vereinigung der Overseas Countries and Territories (OCT) der Europäischen Union, siehe Gebiet der Europäischen Union #Gebiete in äußerster Randlage („GÄR“ oder „OMR“)

Siehe auch:
 Okta